Die First Division 1993/94 war die 55. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde Apollon Limassol.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister und Vizemeister qualifizierten sich für den UEFA-Pokal und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Die drei letzten Teams stiegen direkt ab, der Viertletzte musste in die Relegation.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Relegation

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info

1993
Fußballsaison 1993/94